Crissey (Jura)
 Crissey (Saône-et-Loire)